Matt Helm est un personnage de fiction créé par Donald Hamilton dans une série de vingt-sept romans, et interprété par Dean Martin dans quatre films :

 Matt Helm, agent très spécial () est un film américain de Phil Karlson sorti en 1966 ;
 Bien joué Matt Helm () est un film américain de Henry Levin sorti en 1966 ;
 Matt Helm traqué () est un film américain de Henry Levin sorti en 1967 ;
 Matt Helm règle son comte () est un film américain de Phil Karlson sorti en 1968.

Par ailleurs, Matt Helm est une série télévisée américaine créée par Sam Rolfe et diffusée de 1975 à 1976.

Homonymie de titre